jesiotr – w znaczeniu potocznym – duża ryba wędrowna o skórze pokrytej rzędami kostnych płytek, przedstawiciel ryb jesiotrokształtnych, zwykle z rodziny jesiotrowatych
 jesiotr – jesiotr zachodni, jesiotr właściwy (Acipenser sturio)
 jesiotry – zwyczajowa nazwa podrodziny Acipenserinae
 jesiotry – zwyczajowa nazwa rodzaju Acipenser